Feild ist der Familienname folgender Personen:

 JJ Feild (* 1978), britisch-amerikanischer Schauspieler
 Nathan Feild (* 1587), englischer Schauspieler und Dramatiker, siehe Nathan Field
 Reshad Feild (1934–2016), britischer Mystiker und Schriftsteller